SPV GmbH (del nom en alemany Schallplatten, Produktion und Vertrieb), casa discogràfica amb seu a Alemanya
 Aliança dels agricultors i del món rural (del nom en eslovac Spojenectvo Polnohospodárov a Vidieka), partit polític d'Eslovàquia
 SPV Viareggio, equip d'hoquei sobre patins de Viareggio (Itàlia)
 SPV Special Purpose Vehicle,  anglès per a vehicle de oropòsit especial, instrument d'enginyeria financera per reduir el deute aparent d'una empresa
 Amortidor amb plataforma estable (del nom en anglès Stable Platform Valve), tipus d'amortidor utilitzat en bicicletes
 Servidor privat virtual, partició virtual d'un servidor informàtic